Saksahan (ukrainisch ; russische Entsprechung  oder ) ist der Name folgender geografischer Objekte in der Ukraine:

 Saksahan, Fluss in der Oblast Dnipropetrowsk
 Saksahan (Kamjanske), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Kamjanske, Landgemeinde Saksahan
 Saksahan (Kamjanske, Werchiwzewe), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Kamjanske, Stadtgemeinde Werchiwzewe